Аксены — название населённых пунктов в России:

 Аксены — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Аксены — деревня в Ржевском районе Тверской области.